Требешице могу бити:

 Требешице (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Требешице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република